Die Asian Five Nations (im Zusammenhang mit dem Hauptsponsor HSBC auch HSBC Asian Five Nations genannt) sind ein seit 2008 jährlich stattfindendes Turnier in der Sportart Rugby Union, an dem fünf Nationalmannschaften aus Asien teilnehmen. Der Gewinner des Turniers gilt als inoffizieller Asienmeister, der Letzte steigt in eine tiefere Division ab und wird durch eine andere Mannschaft ersetzt.

Geschichte 
Das 2008 eingeführte und von der Asian Rugby Football Union organisierte Turnier umfasst alle 25 existierenden Nationalmannschaften Asiens, die in unterschiedliche Divisionen unterteilt werden. Es gibt für alle Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Division die Möglichkeit, durch das Erreichen des ersten Platzes aufzusteigen. Unterhalb der vier oberen Divisionen gibt es noch regionale Turniere, bei denen die Teilnehmer jedoch keine Chance erhalten, aufzusteigen, da sie qualitativ noch zu weit hinter den anderen Nationen liegen.

Am 21. Februar 2008 gab das International Rugby Board bekannt, dass im April ein weiteres großes Turnier seinen Platz im Rugbykalender findet. Das IRB versprach sich durch die Einführung des Asian Five Nations, das an die europäische Variante Six Nations angelehnt ist, eine Weiterentwicklung des Sports in Asien. Die Spiele werden im asiatischen Raum live im Fernsehen übertragen.

Das Turnier ist Teil des Qualifikationsprozesses zur Weltmeisterschaft 2011. Der Sieger der Austragung 2010 wird Asien beim wichtigsten Turnier für Rugby-Union-Nationalmannschaften vertreten.

Für die Ausgabe 2009 wurde eine dritte Division eingeführt, in der die Gewinner der regionalen Turniere gegeneinander spielen.

Teilnehmer 
An der Ausgabe 2013 nehmen folgende Nationalmannschaften teil:

Top 5 (April/Mai):

Turnierregeln 
Der Turniersieger wird in vier Runden nach dem Prinzip jeder gegen jeden ermittelt.

Die Punkteverteilung erfolgt nach folgendem System:

 5 Punkte bei einem Sieg
 3 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr erfolgreiche Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit weniger als sieben Spielpunkten Unterschied

Siehe auch 
 Liste bedeutender Rugby-Union-Wettbewerbe

Weblinks 
 Offizielle Website

 
Erstveranstaltung 2008